Вальбуза () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Вальбуза, Сабина (род. 1972) — итальянская лыжница.
 Вальбуза, Фульвио (род. 1969) — итальянский лыжник.